Andreas Madsen, explorateur danois de la Patagonie argentine ; 
 Charlotte Sahl-Madsen, femme politique danoise ;
 Chris Madsen, homme de loi de l'Ouest Américain ;
 Christian Madsen (1990-), acteur américain ;
 Fritz Jensenius Madsen, biologiste marin ;
 Frederik Madsen, coureur cycliste danois ;
 Jimmi Madsen (1969-), coureur cycliste danois ;
 Kim André Madsen, footballeur norvégien ;
 Lars Jørgen Madsen, tireur sportif danois ;
 Mark Madsen (1976-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Martin Madsen, coureur cycliste danois ;
 Mette Madsen, femme politique danoise ;
 Michael Søren Madsen, acteur américain ;
 Michael Madsen, réalisateur danois, entre autres du documentaire Into Eternity ;
 Nicolas Madsen, footballeur danois ;
 Ole Madsen, footballeur danois ;
 Ole Christian Madsen, réalisateur danois ;
 Olga Madsen (1947-2011), réalisatrice et scénariste néerlandaise
 
 Peter Madsen, footballeur danois ;
 Peter Madsen, auteur de bande dessinée danois ;
 Virginia Madsen, actrice américaine ;
 Wayne Madsen (1954-), journaliste et essayiste américain.

Voir aussi 
 Madsen-DISA, fabricant d'arme danois.
 Fusil-mitrailleur léger Madsen
Madsen LAR, fusil danois.

Homonymie de patronyme danois